Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Uranami :
 le Uranami, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1907 et retiré du service en 1930 ;
 le Uranami, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1928 et coulé en 1944 ;
 le Uranami, un destroyer de classe Ayanami lancé en 1957 et retiré du service en 1986.

Uranami